Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета (, сокращённо Penn Museum) основан в 1887 году при Пенсильванском университете в г. Филадельфия. В начале XX века музей организовал несколько важных археологических и антропологических экспедиций в Египет, Месопотамию, Африку, Восточную Азию и Латинскую Америку; материалы экспедиций (включая две урские арфы) составили часть экспозиции музея.

Ссылки 
 University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology website
 The Museum’s Permanent Exhibitions

Музеи Филадельфии
Музеи индеанистики США
Этнографические музеи США
Пенсильванский университет